Дельф:

 Дельф — по одной из легенд древнегреческой мифологии герой, сын Аполлона и Келено.
 Дельф, Гуго Генрих (1840—1898) — немецкий философ, литературовед и протестантский богослов.